Ikerssuaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Ikertivaq (sund i Grönland), Sermersooq, 
 Ikersuaq (fjord), Kujalleq, 
 Hvalsund, sund, Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar